Maxie steht für:

 männlicher und weiblicher Vorname, siehe Maxi (Vorname)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Maxie (Louisiana), unincorporated community im Acadia Parish
 Maxie (Virginia), unincorporated community im Buchanan County (Virginia)

Filmtitel:
 Maxie (1954), österreichischer Spielfilm 
 Maxie (1973), US-amerikanischer Spielfilm  
 Maxie (1985), deutscher Spielfilm 

Siehe auch:
 Maxi